Хайвалия:

 Хайвалия (Айвалия; ; ) — деревня в Косово в муниципалитете Приштина.
 Хайвалия (футбольный клуб) — косовский футбольный клуб.
 Хайвалия (стадион) — стадион одноимённого клуба.